Plusieurs édits d'expulsions ont concerné les juifs en Europe du  au  :

 L’Édit d'Expulsion des juifs d'Angleterre par Édouard  en 1290.
 L’Édit d'Expulsion des juifs du royaume de France par Philippe le Bel en 1306.

Relations entre juifs et chrétiens
Histoire des Juifs au Moyen Âge
Persécution du judaïsme